Niemcy:
 Westhausen – dzielnica Remscheid
 Westhausen – część gminy (Ortsteil) Nessetal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Westhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Westhausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Zobacz też:
 Bodenrode-Westhausen